Port Royal steht für:

 Port Royal (Theaterstück) von Henry de Montherlant (1954)
 Port Royal (Album), Studioalbum von Running Wild (1988)

 Port Royal (Spiel, 2000), Kartenspiel von Wolfgang Panning
 Port Royal (Spiel, 2014), Kartenspiel von Alexander Pfister
 Port Royal des Champs, Zisterzienserinnenkloster bei Paris
 USS Port Royal (CG-73), Lenkwaffenkreuzer der United States Navy (ab 1992)
 Orden von Port Royal, ökumenischer Mönchsorden

Port Royal ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Port Royal (Georgia)
 Port Royal (Kentucky)
 Port Royal (Pennsylvania, Juniata County)
 Port Royal (Pennsylvania, Westmoreland County)
 Port Royal (Pennsylvania)
 Port Royal (South Carolina), Stadt im Beaufort County
 Port Royal (Tennessee)
 Port Royal (Virginia)

in anderen Ländern:
 Port Royal (Jamaika), Stadt in Jamaika
 Port Royal, früherer Name von Annapolis Royal, Stadt in Kanada

Siehe auch:
 Port Royale, strategische Wirtschaftssimulation